Jean Charles Marcel Laroche (* 29. September 1914 in Besançon; † 5. Mai 1967 in Dijon) war ein französischer Autorennfahrer.

Karriere im Motorsport 
Jean Laroche trat  1951 zum ersten Mal als Rennfahrer in Erscheinung, als er auf einem Renault 4CV Platz 46 bei der Tour de France für Automobile belegte. 1953 war er wieder bei der Tour am Start; diesmal gemeinsam mit Rémy Radix auf einem von Guglielmo Carraroli gemeldeten Osca MT4 1300. Das Rennen konnten beide nicht beenden.

Sein erstes 24-Stunden-Rennen von Le Mans bestritt er 1956 als Werksfahrer bei Osca. Wieder war Radix sein Partner; das Duo kam aber nur vier Runden weit, dann hatte Radix einen Unfall. Die beste Platzierung Laroches in Le Mans war der 14. Rang im Schlussklassement 1958.

Statistik

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Literatur 

 Christian Moity, Jean-Marc Teissèdre, Alain Bienvenu: 24 heures du Mans, 1923–1992. Éditions d’Art, Besançon 1992, ISBN 2-909-413-06-3.

Weblinks 

 Jean Laroche bei Racing Sports Cars
 Jean Laroche bei 24-h-en-piste

Rennfahrer (Frankreich)
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Franzose
Geboren 1914
Gestorben 1967
Mann